Roble blanco puede referirse a las siguientes especies vegetales:

 Nothofagus macrocarpa; o
 Quercus alba.